Самуил Васильевич Выговский (ум. 1659 или 1660) — военный деятель Войска Запорожского, быховский полковник.

Биография 
Представитель западнорусского шляхетского рода Выговских, сын овручского полковника Василия Выговского. Дальний родственник гетмана Ивана Выговского. В 1644 году спорил с родственниками Адамом и Филоном Выговскими за владение частью родового села Выгов.

В 1658—1659 годах упоминается как сотник казацкого войска. В начале 1659 года назначен изменившим царю Иваном Выговским быховским полковником и во главе двухтысячного отряда отправлен на помощь засевшему в Старом Быхове Ивану Нечаю. Принимал участие в неудачной попытке деблокады осаждённого Мстиславля, потерпев поражение у реки Вихры от войск князя Ивана Лобанова-Ростовского. Отойдя в Старый Быхов, совместно с Нечаем руководил обороной Старобыховской крепости, продлившейся семь месяцев. Взят в плен 4 декабря 1659 года во время штурма крепости русскими войсками и впоследствии повешен.

Литература 
 Заруба В. Козацька старшина Гетьманської України (1648-1782): персональний склад та родинні зв'язки. — Дніпропетровськ, 2011.
 Кривошея В. Козацька еліта Гетьманщини. — Київ, 2008.

Персоналии по алфавиту
Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Польша)
Казнённые в Русском царстве в XVII веке
Казнённые военные
Казацкая старшина
Повешенные